Ладово — название населённых пунктов в России:

 Ладово — деревня в Дзержинском районе Калужской области.
 Ладово — деревня в Порховском районе Псковской области.